T'ra Saa es un personaje de ficción del universo de la Guerra de las Galaxias.

T'ra Saa es una Maestra Jedi de la Antigua República. Ha entrenado a muchos Jedi en el curso de su vida, (incluyendo al poderoso Maestro Mace Windu). Esta Jedi hace su aparición cuando ayuda a derrotar al Jedi Anzati Volfe Karkko.

Se rumorea que T'ra Saa es un posible romance del Maestro Tholme.

Durante las Guerras Clon lucha en el planeta Devaron y ayuda a Kit Fisto a derrotar a los piratas devaronianos. Más tarde, en el planeta Null, un grupo de cazarrecompensas la ataca y pone a salvo en el bosque usando la Fuerza. Salva a los heridos bajo su cuidado haciendo caer árboles sobre el enemigo. Está gravemente herida, pero es curada por Barriss Offee y Mace Windu. Tholme cuidó a Saa profundamente y quedó devastado cuando la vio tan gravemente lastimada.

Al final de la guerra, T'ra Saa peleó en el Asedio a Saleucami. Sobrevivió a la larga lucha y quedó ensangrentada. Logra sobrevivir a la Orden 66, al mismo tiempo que Tholme, Vos, Ville, y Chak residía en una cueva sobre Kashyyyk. Su destino es desconocido después.

Personajes Jedi de Star Wars